«Guilty Pleasure» — другий студійний альбом американської поп-співачки Ешлі Тісдейл. Студія Ворнер Бразерс випустила альбом у Європі 11 червня 2009 і 28 липня в Північній Америці. Перший сингл з альбому, "It's Alright, It's OK", прем'єра відбулася на радіо програмі On Air with Ryan Seacrest і була офіційно випущена 14 квітня 2009 року. Альбом дебютував під номером 12 на Billboard 200 продавши 25 000 копій в перший тиждень. Другий сингл, "Crank It Up" було випущено 16 жовтня 2009 року в Європі

Список пісень

Чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ешлі Тісдейл

Альбоми Ешлі Тісдейл
Альбоми Warner Bros. Records